Parkland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Parkland (Florida)
Parkland (Washington)
Parkland in de media:
Parkland, een Amerikaanse film uit 2013.